En Pologne, Jeżów peut faire référence à : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Jeżów, un village du powiat de Jawor

dans la voïvodie de Łódź
 Jeżów, une gmina rurale du powiat de Brzeziny
 Jeżów, un village et chef-lieu de la gmina ci-dessus
 Jeżów, un village du powiat de Piotrków

dans la voïvodie de Lublin
 Jeżów, un village du powiat d'Opole Lubelskie

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Jeżów, un village du powiat de Jędrzejów
 Jeżów, un village du powiat de Końskie
 Jeżów, un village du powiat d'Ostrowiec